TSV Buchbach (celým názvem: Turn- und Sportverein Buchbach e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v bavorském městysi Buchbach. Založen byl v roce 1913. Od sezóny 2012/13 působí v Regionallize Bayern, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu SMR-Arena s kapacitou 2 500 diváků. Klubové barvy jsou červená a bílá. Počet klubových členů dosahuje 1 154 lidí (k září 2017).

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl lyžování, tenisu a gymnastiky.

Galerie

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1999–2003: Bezirksliga Oberbayern Ost
 2003–2004: Bezirksoberliga Oberbayern
 2004–2008: Landesliga Bayern Süd
 2008–2012: Fußball-Bayernliga
 2012– : Fußball-Regionalliga Bayern

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 
 Oficiální stránky (fotbal)  

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Bavorsku
Fotbalové kluby založené v roce 1913